Jaroslav Smiřický ze Smiřic může být:

 Jaroslav Smiřický ze Smiřic (1474–1510), syn Jindřicha Smiřického ze Smiřic (asi 1440–1487)
 Jaroslav I. Smiřický ze Smiřic (1513–1597), syn Zikmunda I. Smiřického ze Smiřic († 1548), dvorský maršálek a dvorský hofmistr Českého království
 Jaroslav Smiřický ze Smiřic (1566–1570), syn Albrechta Smiřického ze Smiřic (1528–1566)
 Jaroslav Jan Smiřický ze Smiřic (1566–1588, zavražděn), syn Jindřicha Smiřickkého ze Smiřic (1535–1569)
 Jaroslav Zikmund Smiřický ze Smiřic (1588–1600), syn Václava Smiřického ze Smiřic (1564–1593)
 Jaroslav II. Smiřický ze Smiřic (1588–1611), syn Zikmunda II. Smiřického ze Smiřic (1557/1558–1608)

Související články 
 Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze Smiřic